Фёдор Людого́вский:
 Людоговский, Фёдор Борисович (род. 1976) — филолог-славист, сотрудник Института славяноведения РАН, публицист, в 2008—2020 священник РПЦ МП; потомок Л. Ф. Людоговского.
 Людоговский, Фёдор Петрович (1730—1798) — протоиерей, один из строителей и первый настоятель соборной Благовещенской церкви в Рославле, смотритель Рославльской духовной школы, отец Л. Ф. Людоговского.

 Примечания